Paraturbanella är ett släkte av bukhårsdjur. Paraturbanella ingår i familjen Turbanellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Paraturbanella